Autódromo Internacional Ayrton Senna est un circuit de sports mécaniques qui peut désigner :

 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Caruaru) - circuit de la ville de Caruaru - État du Pernambuco au Brésil
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) - circuit de la ville de Goiânia - État de Goiás au Brésil 
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina) - circuit de la ville de Londrina - État du Paraná au Brésil